Мацеёвице () — наименования населённых пунктов и гмины в Польше.

Гмина 
 Мацеёвице — сельская гмина в Мазовецком воеводстве.

Населённые пункты 
 Мацеёвице — село в гмине Мацеёвице Гарволинского повята Мазовецкого воеводства;
 Мацеёвице — село в Груецком повяте Мазовецкого воеводства;
 Мацеёвице — село в Козеницком повяте Мазовецкого воеводства;
 Мацеёвице — село в Седлецком повяте Мазовецкого воеводства;
 Мацеёвице — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Мацеёвице — село в Ныском повяте Опольского воеводства;
 Мацеёвице — село в Буском повяте Опольского воеводства;